Medaliści mistrzostw Polski seniorów w biegu na 400 metrów przez płotki – zdobywcy medali seniorskich mistrzostw Polski w konkurencji biegu na 400 metrów przez płotki.

Bieg na 400 m przez płotki mężczyzn jest rozgrywany na mistrzostwach kraju od czwartych mistrzostw, które miały miejsce w sierpniu 1923 roku w Warszawie. Pierwszym w historii mistrzem Polski został zawodnik lwowskiej Pogoni Wacław Kuchar, który uzyskał wynik 1:03,2 s, będący jednocześnie rekordem Polski.

W 1945 bieg na 400 metrów przez płotki nie znalazł się w programie mistrzostw, które odbyły się w Łodzi.

Najwięcej medali mistrzostw Polski (po jedenaście) zdobyli Paweł Januszewski i Marek Plawgo, a najwięcej złotych (dziewięć) Marek Plawgo.

Aktualny rekord mistrzostw Polski seniorów w biegu na 400 metrów przez płotki wynosi 48,89 i został ustanowiony przez Pawła Januszewskiego podczas mistrzostw w 2000 w Krakowie.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 
W historii mistrzostw Polski seniorów na podium tej imprezy stanęło w sumie 107 płotkarzy. Najwięcej medali – po 11 – wywalczyli Paweł Januszewski i Marek Plawgo, a najwięcej złotych (9) Marek Plawgo. W tabeli kolorem wyróżniono zawodników, którzy wciąż są czynnymi lekkoatletami.

Przypisy 

Medaliści mistrzostw Polski seniorów w lekkoatletyce